Assur (godheid), de hoofdgod van het Assyrische pantheon en de rivaal van de Babylonische god Marduk
 Assur (stad), een voormalige stad gelegen aan de Tigris in het huidige Irak
 Assyrische Rijk zelf
 Assur (Bijbelse naam), een personage uit de Hebreeuwse Bijbel